Мария Потоцкая:
 
 Потоцкая, Мария Фёдоровна (урождённая Любомирская; 1773—1810) — польская княжна.